Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2009 — 18-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 31 травня 2009 року у Дніпропетровську на стадіоні «Дніпро-Арена» між полтавською «Ворсклою» та донецьким «Шахтарем» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Примітки

Посилання 
 Кубок України 2009 — Офіційний сайт ФФУ 

2009 у футболі
2009
Спортивні змагання у Дніпрі
Події 31 травня
Травень 2009
2009 в українському спорті
2009 у Дніпрі